Тра́нспортная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Транспортная улица — улица в Брянске.
 Транспортная улица — улица в Воронеже.
 Транспортная улица — улица в Костроме.
 Транспортная улица — улица в Люберцах.
 Транспортная улица — улица в Новокузнецке.
 Транспортная улица — улица в Реутове.
 Транспортная улица — улица в Пензе.
 Транспортная улица — улица в Петрозаводске.
 Транспортная улица — улица в Северодвинске.
 Транспортная улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург).
 Транспортная улица — улица в Таганроге.
 Транспортная улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Транспортная улица;
 Транспортный проезд.
 Транспортная улица — улица в Тюмени.
 Транспортная улица — улица в Уфе.
 Транспортная улица — улица в Ульяновске.

Украина 
 Транспортная улица — улица в Донецке.
 Транспортная улица — улица в Запорожье.
 Транспортная улица — улица в Ужгороде.
 Транспортная улица — улица в Хмельницком.

См. также 

 Транспортный переулок (Санкт-Петербург)